

Storia
 Generale – grado militare della Roma antica
 Generale – grado militare degli eserciti moderni
 Generale (Germania)
 Generale (Italia)
 Generale (Svizzera)

Religione
 Generale – titolo attribuito ad alcuni capi supremi di congregazioni ed ordini religiosi

Musica
 Generale – canzone di Francesco De Gregori

Altri progetti